Montbaig puede referirse a:

 Montbaig, montaña situada en el límite de los municipios de San Clemente de Llobregat, Viladecans y San Baudilio de Llobregat en Cataluña, también conocida como Montaña de Golbes o Montaña de San Ramón;
 Montbaig, parque forestal en la montaña de Montbaig.